В этом списке представлены хоккеисты, набравшие за свою профессиональную карьеру в регулярных сезонах КХЛ более 500 штрафных минут.
Вся статистика дана по сезон 22/23  включительно.

1000 и более минут

750-999 минут

500—749 минут

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ